Výraz Džjóti znamenající „božské světlo“ se používá v mnoha indických jazycích. Píše se také jako Jyoti,  Jyothi, Jyothy, Jothi nebo Jyot. Může to být:

jméno osoby
 Jyothi (herečka) (1963–2007) – filmová herečka, která hrála ve více než 50 indických filmech
 Jyoti Amge (* 1993) –  indická herečka známá od roku 2011 jako nejmeněí žena na světě
 Jyoti Basu (1914–2010)  – indický politik ze Západního Bengálska, člen Komunistické strany Indie
 Jyoti Sarup (* 1954) – indický režisér a producent
 Jothi Venkatachalam (* 1917) – indická politička, bývalá guvernérka Keraly
 Jyoti Singh († 2012) – oběť znásilnění a vraždy, Dillí, Indie

část názvu knihy, periodika nebo literárního díla
 Andhra Jyothy – deník v Andhra Pradesh, Indie
 Jothi Agaval (Call Divine) – báseň od Ramalinga Swamigala (známého také jako Vallalar)

další významy
 Jyothi Central High School – škola v Ekma, Chhapra, Bihár, Indie
 Jyothy Kendriya Vidyalaya – anglická střední škola v Bangalore
 Jyotirlinga – svatyně, kde je hinduistický bůh Šiva uctíván v podobě Jyotirlingam („Lingam světla“)
 Džjótiša – Védská astrologie

Reference